Bezange kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bezange-la-Petite, departementet Moselle i regionen Grand Est, 
 Bezange-la-Grande, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est,